Мејсон има више значења:
 Округ Мејсон (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Мејсон (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Мејсон (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Мејсон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Мејсон (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Округ Мејсон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Мејсон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Мејсон (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Мејсон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Мејсон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Мејсон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Мејсон (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Мејсон (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија

Особе 
 Ентони Мејсон
 Џејмс Мејсон, енглески глумац
 Џејмс Мејсон (шахиста), енглески шахиста
 Марша Мејсон
 Ник Мејсон, британски музичар